El término Zavety Ilichá (, Los preceptos de Ilich, usado normalmente como el Testamento de Lenin) puede referirse a: 

Zavety Ilichá, frase en ruso usada en tiempos soviéticos para referirse al legado de Vladímir Ilich Uliánov; 
Zavety Ilichá (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia; 
Zavety Ilichá (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia; 
Zavety Ilichá (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Zavety Ilichá (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia; o
Zavety Ilichá (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.